Яванская ТЭЦ () — третья по величине тепловая электростанция (теплоэлектроцентраль) Республики Таджикистан, предназначенная для электро- и теплоснабжения Яванского электрохимического завода. Находится в управлении государственной энергокомпании ОАХК «Барки Точик».

История 

Яванская ТЭЦ была пущена в декабре 1969 года.

Описание 
Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 120 МВт. На ТЭЦ установлены 2 агрегата мощностью 60 МВт каждый.

В настоящее время Яванская ТЭЦ управляется ОАХК «Барки Точик».

См. также 
 Душанбинская ТЭЦ
 Душанбинская ТЭЦ-2

Примечания

Ссылки 
 

Тепловые электростанции Таджикистана
Яван
Барки Точик